Aulo Manlio Vulsone – politico romano, console nel 474 a.C.
 Aulo Manlio Vulsone – politico romano, decemviro nel 451 a.C.
 Aulo Manlio Vulsone – politico e generale romano, console nel 178 a.C.
 Aulo Manlio Vulsone Capitolino – politico e militare romano
 Gneo Manlio Vulsone – politico romano
 Lucio Manlio Vulsone – politico e militare romano
 Lucio Manlio Vulsone Longo – politico romano
 Marco Manlio Vulsone – politico romano
 Quinto Manlio Vulsone Capitolino – politico e militare romano
 Publio Manlio Vulsone – politico romano
 Publio Manlio Vulsone – politico romano